Unterschiebung steht für:
 Suggestion, eine psychologische Beeinflussungsform
 Subduktion, das Abtauchen einer Platte unter eine andere in der Geologie